Покча́ — село в Чердынском районе Пермского края, в 5 километрах в северу от районного центра — Чердыни, при впадении реки Кемзелки в Колву. Центр Покчинского сельского поселения.

История 
На месте села с 1472 года существовал городок, основанный во время Чердынского похода завоевателем Великой Перми стародубским князем Фёдором Давыдовичем Пёстрым с крепостью. В 1481 Покча была сожжена пелымскими вогуличами (манси) во главе с князем Асыкой, при этом был убит пермский князь Михаил Ермолаевич и несколько членов его семьи. В 1535 году город сгорел и управление было перенесено в Чердынь. В «Переписной книге Чердынского уезда переписи дьяка Сибирского приказа Алексея Аникеева» 1710 года населенный пункт описан как «погост Покча, а в нём церковь во имя Благовещения Богородицы церковь во имя Георгия Великомученика деревянные».

В XVII—XIX веках Покча являлась важным центром баржестроения в Верхнем Прикамье, здесь строились суда для перевозки соликамской соли — пермянки. В начале XX века в Покче функционировали частное пароходство купца С. В. Черных и иконописное заведение А. В. Федосеева. В 1897 году на средства, завещанные И. В. Черных, была открыта богадельня. В 1904 году в Покче открылся детский приют.

В 1930 году в селе был образован колхоз «Красный Октябрь», который в 1950-е годы был укрупнен; в 1933 году возник промколхоз «Красный рыбак». С 1 сентября 1933 по 1958 год работала Чердынская МТС; её электростанция находилась в здании бывшей церкви. С 1930-х годов до 1961 года в селе действовал маслозавод.

Динамика населения:
 1926: 367 дворов (мужчин — 553, женщин — 726, всего — 1279), русские — 1278 человек, украинцы — 1)

Экономика 
До революции — скорняжное производство, 3 ярмарки и еженедельные базары.

В советское время — колхоз «Красный Октябрь».

В настоящее время — сельское хозяйство, лесничество, сельпо, отделение связи.

Население

Здравоохранение 
Медпункт, дом престарелых граждан, лагерь отдыха «Парма».

Образование 
Учреждения народного образования представлены основной общеобразовательной школой и детсадом.

Культура 
Учреждения культуры — дом культуры, библиотека.

Религия 

В 1913 г. в селе была сооружена часовня в честь Казанской иконы Божией Матери, в советское время переделанная в приходскую церковь. В 1927 году клир этого храма примкнул к «обновленческому» расколу. Известно, что в военное время во главе прихода стоял «обновленческий» священник протоиерей Сергий Кашин, скончавшийся в декабре 1946 года, когда последний «обновленческий» приход в Москве был передан в Московскую Патриархию ввиду смерти лидера «обновленчества» митрополита Александра Веденского. В декабре 1946 года место настоятеля занял другой «обновленческий» клирик — протопресвитер Иоанн Власов, который прослужил здесь вплоть до 1951 года. В июне 1951 года уполномоченный Совета по делам РПЦ по Пермской области Горбунов запретил «обновленческому» протопресвитеру Иоанну Власову служение на приходе ссылаясь на то, что он не имеет регистрации на приходе и даже паспорта. Имущество прихода было вывезено, а церковь закрыта. Таким образом, храм с. Покча может считаться последним «обновленческим» приходом в СССР.

Достопримечательности 
 Памятники:
 жертвам гражданской войны
 С. Н. Падучеву — ветерану Камского речного пароходства
 И. И. Широкшину — Герою Социалистического Труда, уроженцу села;
 археологический памятник — селище Покча (X—XIII века, родановская культура)
 усадьбы А. В. Федосеева, М. И. Щипуновой, Сокотовых
 здания каменной Благовещенской церкви (1785) и каменной Богородице-Казанской часовни (1913)
 Недалеко от села находится ботанический памятник природы регионального значения — сосновый бор (площадь — 2,2 га, взят под охрану 12.12.1991).
 На окраине села находится родник, известный как источник мертвой воды.

Память 
 Могила И. Ф. Ярославцева, горниста легендарного «Варяга», с 2011 года является объектом культурного наследия регионального значения Пермского края. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Примечания

Ссылки 
 Покча — Пермский край. Энциклопедия 
 

Населённые пункты Чердынского района
Великопермское княжество